Марция Фурнила () живее през 1 век. Тя е втората и последна съпруга на бъдещия римски император Тит.

Биография 

Марция Фурнила произлиза от патрицианския gens Марции, който води началото си от римския цар Анк Марций. Тя е дъщеря на Квинт Марций Бареа Сура, а когномена Фурнила идва вероятно от майка ѝ. Сестра е на Марция, майка на бъдещия римски император Траян. Баща ѝ е приятел с бъдещия император Веспасиан (баща на Тит).

Марция Фурнила и фамилията ѝ живеят в Рим. Тя се омъжва през 63 г. за Тит. На 13 септември 64 г. в Рим Фурнила ражда на Тит дъщеря (единственото им дете), Флавия Юлия Тити или Юлия Флавия.

Вижте също 
 Статуя на Марция Фурнила 
 Биография на Тит
 Тит и фамилия

Жени от Древен Рим
Марции
Флавиева династия